Абас может означать:
 Абас (ум. 596) — первый католикос Кавказской Албании.
 Абас I (880—953) — царь Армении с 929 по 953 года.
 Абас, Натан (1896—1980) — нидерландско-американский скрипач.
 Абас, Стивен (англ. Stephen Anthony Abas; 12 января 1978, Санта-Ана, Калифорния, США) — американский борец вольного стиля.

См. также 
 Абант
 Аббас
 Авас